Rosendahl är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Rosendahl 1 370
 Rosendal 464
 Roosendahl 1
Tillsammans blir detta 1 835 personer.

Personer med efternamnet Rosendahl eller med varianter av detta namn
 Björn Rosendahl (aktiv 1977–1980), orienterare
 Björn Rosendal (född 1923), läkare, konstnär och författare
 Bo Rosendahl (1915–2000), kompositör, arrangör och pianist
 Claes Rosendahl (1929–2013), musiker, dirigent och arrangör
 Claes Constantin Rosendahl (död efter 1830), orgelbyggare och soldat
 Gunnar Rosendal (1897–1988), präst och teolog
 Göran Rosendahl (född 1969), bandyspelare

 Hans Rosendal (1839–1921), dansk folkhögskoleföreståndare
 Hans Rosendahl (1921–2000), målare och teckningslärare
 Hans Rosendahl (simmare) (född 1944)
 Henrik Viktor Rosendahl (1855–1918), läkare, farmakolog och botanist
 Hedvig Rosendahl (1867–1929), fotograf och illustratör
 Heide Rosendahl (född 1947), tysk friidrottare, mångkampare
 Henrik Victor Rosendahl (1855–1918), läkare, farmakolog och botaniker

 Janne Rosendahl (1820–1858), lärare och konstnär
 John Rosendahl (1891–1932), amerikafinländsk musiker
 Magdalena Rosendahl (född 1988), fotbollsspelare
 Magnus Rosendal (1848–1917), finländsk pedagog, väckelseledare och politiker
 Mariel Rosendahl (född 1982), performanceartist och installationskonstnär
 Peter Rosendal  (född 1988), fotbollsmålvakt
 Sven Rosendahl (1913–1990), författare
 Ton Roosendaal (född 1960), nederländsk programmerare och filmproducent
 Tony Rosendahl (1936–2007), journalist, dömd för bedrägeri

Källor

Svenska efternamn